Попе могу бити:

 Попе (Нови Пазар), насељено место града Новог Пазара, 
 Попе (Тутин), насељено место у општини Тутин
 Попе (Какањ), насељено место у општини Какањ